Haploskupina B je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina B vznikla před zhruba 50 000 lety na území Asie. Její předchůdkyní byla haploskupina R.

Haploskupina B se vyskytuje na území celé Asie. Její podskupina B2 je jednou z pěti haploskupin nalezených mezi původními obyvateli amerického kontinentu.

Přestože modely migrace obyvatel na území amerického kontinentu považují za původce migrace obyvatele Sibiře, je překvapivé, že haploskupina B je jedinou haploskupinou původních Američanů, která se nenachází zároveň u současné severosibiřské populace. Byla však nalezena v jižních oblastech Sibiře, a to mezi Tuvany, Altaji a Burjaty. Tato haploskupina se dále vyskytuje u Mongolů, Tibeťanů, Korejců, Japonců, obyvatel Střední Číny, Tchaj-wanu, Indonésie, Polynésie a Mikronésie.

Bryan Sykes použil ve své knize Sedm dcer Eviných pro zakladatelku haploskupiny B jméno Ina.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

B